Кобелево — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
Кобелево — село в Тьомкинському районі Смоленської області Росії.